Příjmení Španiel nosí více osobností:

 Blahoslav Španiel (1927–2001), český knihovník a pedagog
 Ivan Španiel (1918–1944), český voják
 Miroslav Španiel (1936–1994), český a československý politik KSČ, funkcionář SSM a ÚRO, poslanec Sněmovny lidu
 Oldřich Španiel (1894–1963), český generál a ruský legionář
 Otakar Španiel (1881–1955), český sochař, řezbář, medailér, profesor UMPRUM a AVU